Sawinowa ist der Familienname folgender Personen:

Jekaterina Fjodorowna Sawinowa (1926–1970), sowjetische Schauspielerin
Marija Sergejewna Sawinowa (* 1985), russische Mittelstreckenläuferin